Сезон Білоруської Екстраліги 2012—2013 — 21-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. Чемпіонат стартував 5 вересня 2012, а фінішував 1 квітня 2013. У сезоні 2012—13 брали участь одинадцять клубів.

Регулярний сезон

Другий раунд

Група А

Група В

Плей-оф

Вища ліга 
Чемпіонат проходив з 9 вересня 2012 по 23 березня 2013.

Плей-оф 
Чвертьфінали
 Шахтар-2 - Брест-2 - 5:2, 5:2, 3:2
 Німан-2 - РЦОП Раубичі - 6:1, 1:2 (ОТ), 2:1, 5:2
 Металург-2 - Хімік-СКА-2 - 2:0, 5:3, 3:1
 Могильов-2 - Гомель-2 - 4:1, 8:1, 9:0
Півфінали
 Шахтар-2 - Німан-2 - 3:2 (бул.), 4:1, 2:3 (ОТ), 4:0, 3:0
 Металург-2 - Могильов-2 - 4:7, 4:3 (бул), 6:4, 3:1, 2:8, 4:2
Фінал
 Шахтар-2 - Металург-2 - 4:1, 5:2, 4:2, 2:3 (бул.), 2:3, 2:3 (бул.), 5:6 (бул.)

Джерела 
 Офіційний сайт   
 Архів  

2012—2013
Білорусь
Білорусь